Fredenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Fredenhagen (1877–1949), deutscher Physikochemiker
 Klaus Fredenhagen (* 1947), deutscher Physiker, Enkel von Karl Fredenhagen
 Thomas Fredenhagen (1627–1709), Lübecker Kaufmann, Ratsherr und Mäzen der ausgehenden Renaissance
 Victor Fredenhagen (1876–1934), deutscher Maschinenfabrikant
 Wilhelm Fredenhagen (1843–1924), deutscher Maschinenfabrikant

Fredenhagen ist der Name folgender Unternehmen:
 Fredenhagen (Unternehmen) Unternehmen in Offenbach am Main